Козубе́нко — українське прізвище, поширене в Україні, Росії, деяких інших країнах.

Суфікс та закінчення «-енко» вказує на його походження з центральних районів сучасної України.

Значення прізвища

Українське прізвище#Типові суфікси та закінчення українських прізвищ Козубенко має своїм коренем українське слово «Козуб».

Козуб, —ень, -ня (); козубом стати (про мокрий одяг, «від морозу зробитися твердим, як кора»); козубенька зменш.-пестлив. форма.

Відомі носії 
Прізвище Козубенко (у написанні «Козубɛнько») двічі зустрічається в Реєстрі Війська Запорозького 1649: Кост Козубенко (Лисянська сотня) та Трохим Козубенко (Олшанська сотня) із Корсунського полку.

 Козубенко Василь Овсійович (1899—1971) — науковець-селекціонер радянських часів, лауреат Ленінської премії, доктор сільськогосподарських наук, професор, Герой Соціалістичної Праці.
 Козубенко Іван Васильович — шкільний учитель, учасник війни на сході України, начальник складу ракетно-артилерійського озброєння, отримав важке поранення.
 Козубенко Ігор Сергійович — капітан Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учасник російсько-української війни.
 Козубенко Володимир Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Козубенко Михайло Якович (1910—2002) — український кінооператор.
 Козубенко Леонід Васильович (1938—2019) — доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Козубенко Леонід Миколайович — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі.
 Козубенко Юрій В'ячеславович — кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Уральської державної юридичної академії, член Міжнародної асоціації сприяння правосуддю, член Асоціації юристів Росії.
 Козубенко Галина Вікторівна — архітектор, Липецька область Росії.
 Козубенко Тетяна — боксерка з міста Єйськ Краснодарського краю Росії. 13 січня 2011 року виборола золоту медаль на першості Південного федерального округу з боксу.
 Козубенко Олександр (1990) — російський хокеїст, воротар команди Азійської хокейної ліги «ХК Сахалін» (м. Южно-Сахалінськ).
 Козубенко Сергій Павлович — російський підприємець і меценат, який уважається засновником (1990-ті роки) та головою омського організованого злочинного угрупування на прізвисько «Козубен».
 Козубенко Олександр Анатолійович — колишній заступник начальника Управління міжнародного співробітництва МНС України.
 Козубенко Ігор Сергійович (25.05.1989 — 24.02.2022) — старший помічник керівника польотів групи керівництва польотів Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, капітан служби цивільного захисту. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Примітки